НСС може да се отнася за:
 Национална служба „Сигурност“, днес част от Държавна агенция „Национална сигурност“
 Национални счетоводни стандарти
 Национална статистическа система
 Национална следствена служба